Joselito puede referirse a:
 José Gómez Ortega, Joselito el Gallo o Gallito, torero español de la década de 1910.
 José Jiménez Fernández, actor y cantante español de los años 50.
 José Miguel Arroyo Delgado, torero español contemporáneo.
 Joselito (Película), película chilena realizada el año 2014